Alabama és una banda nord-americana de música country i rock meridional formada a Fort Payne, Alabama el 1969. Va ser fundada per Randy Owen (veu, guitarra), Teddy Gentry (baix, cors) i Jeff Cook (guitarra, teclats). Inicialment es van dir Wildcountry, nom amb el qual van actuar en el circuit de bars d'Alabama des de començaments dels setanta. Van canviar el seu nom a Alabama el 1977 i van aconseguir posicionar dos senzills en les llistes d'èxits, signant contracte amb la reconeguda discogràfica RCA Records.

El moment de major èxit per a Alabama va arribar en els anys vuitanta, on van vendre una gran quantitat de discos i van guanyar alguns premis. El seu primer senzill sota el segell RCA Records, "Tennessee River", va ser el primer de molts senzills que van aconseguir el número u a les llistes, seguit de "Love in the First Degree" (1981), "Mountain Music" (1982), "Dixieland Delight" (1983), "If You're Gonna Play in Texas (You Gotta Have a Fiddle in the Band)" (1984) i "Song of the South" (1987). En els noranta la popularitat del grup va descendir. Alabama es va desintegrar en 2006 però en 2011 es van reunir novament.

Músics

Actuals 
 Randy Owen – veu, guitarra (1969–2004, 2006–07, 2011–present)
 Teddy Gentry – baix, cors (1969–2004, 2006–07, 2011–present)
 Jeff Cook – guitarra, teclats (1969–2004, 2006–07, 2011–present)

Antics 
 Mark Herndon – bateria (1979–2004)
 Rick Scott – bateria (1974–79)
 Bennett Vartanian – bateria (1972–74)
 Do Perkey - bateria (1975-78)
 Jackie Owen – bateria (1969–72)

Cronologia

Discografia

Àlbums d'estudi 
 Wild Country (1976)
 Deuces Wild (1977)
 Alabama Band No. 3 (1979)
 My Home's in Alabama (1980)
 Feels Sota Right (1981)
 Mountain Music (1982)
 The Closer You Get... (1983)
 Roll On (1984)
 40-Hour Week (1985)
 The Touch (1986)
 Just Us (1987)
 Southern Star (1989)
 Pass It On Down (1990)
 American Pride (1992)
 Cheap Seats (1993)
 In Pictures (1995)
 Dancin' on the Boulevard (1997)
 Twentieth Century (1999)
 When It All Goes South (2001)
 Songs of Inspiration (2006)
 Songs of Inspiration II (2007)
 Angels Among Us: Hymns and Gospel Favorites (2014)
 Southern Drawl (2015)

Referències

Enllaços externs 
 The Alabama Band
 Discografía d'Alabama a Discogs
 The Bowery – Myrtle Beach, SC – Casa d'Alabama

Grups de rock estatunidencs